Fonnesbech ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Anders Fonnesbech (1852–1939), dänischer Kaufmann  
 Christen Andreas Fonnesbech (1817–1880), dänischer Politiker
 Elna Fonnesbech-Sandberg (1892–1994), dänische Malerin  
 Henry Fonnesbech-Wulff (1871–1931), dänischer Bischof 
 Pia Fonnesbech (* 1961), dänische Malerin und Bildhauerin